Kirchgraber ist der Name von

 Paul Kirchgraber (1873–1954), Herausgeber und Redakteur, Direktor der F. Bruckmann AG in München
 Urs Kirchgraber (* 1945), Schweizer Mathematiker